Готовуша се може односити на:
 Готовуша (Пљевља), насељено место у општини Пљевља
 Готовуша (Штрпце), насељено место у општини Штрпце